Thierry Brac de La Perrière (homme politique) (né en 1953), ancien député européen
 Thierry Brac de La Perrière (évêque) (né en 1959), évêque de Nevers